Die Spielzeit 1925 war die 2. reguläre Spielzeit der II. Klasse im österreichischen Feldhandball.

Modus 
Die II. Klasse war in zwei Gruppen à 6 bzw. 7. Mannschaften aufgeteilt. Mit je einem Heim- und Auswärtsspiel. Die beiden Gruppensieger stiegen in die I. Klasse auf.

Gruppe Nord 
||Qualifiziert für
||I. Klasse 1926/27

Gruppe Süd 

||Qualifiziert für
||I. Klasse 1926/27

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 1925